Селина Гаспарин (; ) — швейцарская биатлонистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, победительница двух гонок на этапах Кубка мира. Первая в истории Швейцарии обладательница олимпийской награды в биатлоне (в 1924 году швейцарцы выиграли золото в гонке военных патрулей, которые являлись предшественником биатлона).

Общая информация 
По профессии — пограничник. Вместе с Селиной в сборной Швейцарии с 2010 года выступают также её младшие сестры Элиза и Аита. Владеет немецким, английским, итальянским, норвежским и ретороманским языками. В июне 2014 года состоялась свадьба с российским лыжником Ильей Черноусовым (бронзовым призёром Олимпиады в Сочи). Родила дочь 27 февраля 2015 года. 14 октября 2018 года родила вторую дочь, которую назвали Киана.

Спортивная карьера 

Селина стала заниматься биатлоном в 2004 году. Первое время швейцарка выступала только в личных гонках, но уже в 2006 году была впервые привлечена в эстафетную команду (первый опыт подобных гонок для Гаспарин пришёлся на этап кубка Европы, где из-за недобора участников организаторы создали несколько смешанных команд).

В 2005 году Селина весьма успешно, по меркам национального женского биатлона, проводит свой первый и единственный юниорский чемпионат мира, дважды финишируя в Top20. В этом же году она дебютирует в кубке мира среди взрослых.

Сразу перейти от юниорских соревнований не удаётся и несколько лет швейцарка выступает параллельно на этапе мирового и европейского кубка. Пик выступлений на региональных соревнованиях приходится на конец сезона-2005/06, когда Гаспарин несколько раз финиширует в тройке сильнейших на этапе кубка и несколько раз близка к попаданию в тoп-10 на чемпионате континента.

С сезона-2006/07 тренерский штаб сборной предоставляет Селине проводить всё больше соревнований на этапе Кубка мира. Результаты постепенно растут: в сезоне-2008/09 она набирает первые очки, а в 2010-м году впервые финиширует в тoп-10 (5-е место в индивидуальной гонке на этапе в Разун-Антерсельве).

C 2009-го года Селина стала привлекаться в эстафетную команду и на этапах кубка мира, регулярно будучи одной из участниц команды на смешанную эстафету.

6 декабря 2013 года одержала первую в карьере победу на этапе Кубка мира, победив в спринтерской гонке на 7,5 км в австрийском Хохфильцене. Следом последовало ещё одно золото в спринте, на этапе Кубка мира в Анси. В эстафете на этапе в Рупольдинге женская сборная Швейцарии впервые в истории попала в топ-10. В эстафете приняли участие все три сестры Гаспарин, четвёртой участницей стала Ирене Кадуриш.

Но настоящий триумф ждал швейцарку на Олимпийских играх в Сочи. В индивидуальной гонке она завоевывает серебряную медаль, первую в истории Швейцарии. В Сочи Селина не выпадает из топ-15 во всех гонках, кроме того, женская эстафетная четверка в составе трех сестёр Гаспарин и Ирене Кадуриш, становится на Олимпиаде 9-й, вновь устанавливая новый рекорд для Швейцарии.

Постолимпийский сезон Гаспарин пропускает из-за беременности, но вновь возвращается в сезоне 2015/16, и сразу включается в борьбу. На пятом этапе Кубка мира Селина Гаспарин завоевывает первую медаль после возвращения — серебро в гонке преследования.

Сводная статистика

Участие в Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в Кубке мира

Личные

Командные

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Биатлонисты Швейцарии
Лыжники Швейцарии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Спортсмены нескольких видов спорта